Бруцкус —  фамилия. Известные носители:
 Бруцкус, Бер (Борис) Давидович (1874—1938) — российский экономист, статистик, агроном, общественный деятель.
 Бруцкус, Елена Борисовна (1897—1974) — советский химик.
 Бруцкус, Тамара Карловна (род. 1929) — советский и израильский химик, племянница Е. Б. Бруцкус.
 Бруцкус, Юдель-Лейб (Юлий, Юлиус) Давидович (1870—1951) — врач, публицист, один из руководителей всемирной еврейской медицинской организации, брат Б. Д. Бруцкуса.